Жуње може бити:

 Жуње (Кнић), насеље у општини Кнић
 Жуње (Брус), насеље у општини Брус, Расински округ